Borne bezeichnet Ortsnamen:

 Gemeinde im Salzlandkreis in Sachsen-Anhalt (Deutschland), siehe Borne (bei Staßfurt)
 Ortsteil der Kreisstadt Bad Belzig in Brandenburg, (Deutschland), siehe Borne (Bad Belzig)
 Ortsteil der Kreisstadt Uelzen in Niedersachsen (Deutschland), siehe Borne (Uelzen)
 Gemeinde in der niederländischen Provinz Overijssel, siehe Borne (Niederlande)
 Gemeinde im französischen Département Haute-Loire, siehe Borne (Haute-Loire)
 Gemeinde im französischen Département Ardéche, siehe Borne (Ardèche)
 Gemeinde in der polnischen Woiwodschaft Westpommern, siehe Borne (Drawsko Pomorskie)
 Dorf in der polnischen Landesgemeinde Miękinia, Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Borne (Schlesien)
 Wüstung im Werra-Meißner-Kreis in Hessen, siehe Borne (Wüstung)
 ist die dänische Bezeichnung für die Gemeinde Boren in Schleswig-Holstein

Borne ist auch der Name von Flüssen in Frankreich:
 Borne (Arve), ein Nebenfluss der Arve im Département Haute-Savoie
 Borne (Chassezac), ein Nebenfluss des Chassezac im Département Ardéche
 Borne (Loire), ein Nebenfluss der Loire im Département Haute-Loire
 Borne Orientale, ein Nebenfluss der Borne im Département Haute-Loire

von dem Borne ist der Familienname folgender Personen:
 Georg von dem Borne (1867–1918), deutscher Geophysiker
 Hans Georg von dem Borne (1589–1656), brandenburgischer Diplomat
 Hermann von dem Borne (1850–1923), preußischer Generalleutnant
 Kurt von dem Borne (1857–1933), deutscher Offizier
 Kurt von dem Borne (Admiral) (1885–1946), deutscher Marineoffizier, zuletzt Vizeadmiral
 Max von dem Borne (1826–1894), preußischer Kammerherr

Adelsgeschlechter:
 Borne (brandenburgisches Adelsgeschlecht)
 Borne (westfälisches Adelsgeschlecht)

Borne ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Borne (1915–1962), französischer Jurist und Dichter
 Élisabeth Borne (* 1961), französische Politikerin
 François Borne (1840–1920), französischer Flötist und Komponist
 Friedrich von Carmer-Borne (1827–1885), schlesischer Gutsbesitzer und Politiker
 Fernand Le Borne (1862–1929), französischer Komponist
 Fidentius van den Borne OFM (1890–1979), niederländischer Theologe
 Matt Borne (eigentlich Matthew „Matt“ Osborne; 1957–2013), US-amerikanischer Wrestler
 Petrus Borne (1910–1976), deutscher Benediktinerabt
 Vanessa Borne (* 1988), amerikanische Wrestlerin

Siehe auch:
 Born
 Bourne
 Bourn
 La Borne